Shenandoah (aus dem Algonkin für „Tochter der Sterne“) steht für:

 Shenandoah (Häuptling) (1703–1816), Häuptling der nordamerikanischen Oneida
 Shenandoah (Band), US-amerikanische Country-Band (ab 1984)

Werktitel:
 Oh Shenandoah, traditionelles amerikanisches Shanty (1825)
 Shenandoah, Originaltitel von Der Mann vom großen Fluß, US-amerikanischer Western (1965)
 Shenandoah (Musical), Broadway-Musical (1975)

Schiffe:
 CSS Shenandoah, Handelsstörer 1864/1865 im Sezessionskrieg unter der Flagge der Konföderierten
 Shenandoah (Schiff, 1890), Viermastbark vom Typ Down Easter
 Shenandoah (Schiff, 1902), US-amerikanischer Viermastschoner, auch als dänisches Forschungsschiff Atlantide
 USS Shenandoah (ZR-1), US-amerikanisches Starrluftschiff in den 1920er-Jahren

Shenandoah ist der Name folgender geografischer Objekte in den USA:

 Shenandoah (Georgia), Ort
 Shenandoah (Iowa), Stadt auf der Grenze zwischen Page County und Fremont County
 Shenandoah (Louisiana), Ort
 Shenandoah (Pennsylvania), Stadt im Schuylkill County
 Shenandoah (Texas), Ort
 Shenandoah (Virginia), Gemeinde im Page County
 Shenandoah River, Nebenfluss des Potomac River in West Virginia und Virginia
 Shenandoah County, County in Virginia
 Shenandoah-Nationalpark im Shenandoah County
 Shenandoahtal, Shenandoah Valley, Gebiet in Virginia und West Virginia
 Shenandoah Mountain, Gebirgszug am westlichen Rand des Shenandoahtals